Феодо́сий — мужское имя греческого происхождения. Относится к двухкомпонентным теофорным именам:  («Бог») +  («данный») — «данный Богом». В русском именослове известно имя с обратным порядком компонентов — , и этимологически близкородственное имя Федот и , а также калькированное имя — Богдан. В России известен в мирской форме как Федосей. Женское парное имя: Феодосия.

Известные носители 
 Феодосий (II век до н. э.) — древнегреческий математик.
 Феодосий Новый — преподобный, целитель Пелопоннесский.
 Феодосий Старший — римский военачальник.
 Феодосий I Великий (Флавий Феодосий) (346—395) — римский император.
 Феодосий II (408—450) — император Восточной Римской империи.
 Феодосий (церковный писатель) (IV—V) — латинский церковный писатель.
 Феодосий II (царь Абхазии) (? — 837) — царь Абхазского царства с 811 по 837 год.
 Феодосий III (ум. 754) — византийский император.
 Феодосий VI (1889—1970) — патриарх Антиохийский и всего Востока.
 Феодосий Антиохийский (середина IV века — V век) — христианский подвижник, преподобный.
 Феодосий Васильев (ум. 1711) — основатель старообрядческого Феодосиевского согласия.
 Феодосий Великий (преподобный) (ок. 424—529) — основатель палестинского общежительного монашества.
 Феодосий Ворыпин (ум. 1710/1711) — чёрный поп, наставник поповщинского старообрядческого согласия; раскольники почитают его своим святым.
 Феодосий Глушицкий — преподобный Русской православной церкви.
 Феодосий Грамматик — византийский поэт VIII века.
 Феодосий Диакон — византийский эпический поэт IX века.
 Феодосий Кавказский (1841—1948) — местночтимый святой, прославленный в Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ МП.
 Феодосий Монзенский (ум. ок. 1601) — монах, преподобный Русской православной церкви.
 Феодосий Печерский (? — 1074) — один из основателей Киево-Печерской лавры.
 Феодосий (Стефановский) (или Стефанович; ум. 1811) — архимандрит Полтавского Крестовоздвиженского монастыря.
 Феодосий Тотемский (начало XVI века — 1568) — святой преподобный Русской православной церкви.
 Феодосий Боровик (ум. 1652) — униатский монах; русско-польский писатель и переводчик XVII века.
 Феодосий Бразский (первая половина XVII века — 1694) — священномученик, митрополит Молдавский.
 Феодосий Черниговский (1630-е — 1696) — святитель Русской православной церкви.
 Феодосий (Арсеньевский) (1815—1887) — архимандрит Спасо-Суморина Тотемского монастыря.
 Феодосий (Бильченко) (род. 1943) — архиепископ Полоцкий и Глубокский (с 2006 года).
 Феодосий (Бобков) (1874—1938) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Феодосий (Болдырев) (1868—1937) — священник Русской церкви, священномученик.
 Феодосий (Бывальцев) — митрополит Московский в 1461—1464 годах.
 Феодосий (Василиу) (род. 1936) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома), митрополит Вресфенский.
 Феодосий (Васнев) (род. 1961) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тамбовский и Рассказовский.
 Феодосий (Ващинский) (1876—1937) — епископ Могилёвский (1930—1933), епископ Кубанский и Краснодарский (февраль — июль 1933 года).
 Феодосий (Вятка) (XVI век) — епископ Рязанский и Муромский Русской православной церкви.
 Феодосий (Ганицкий) (1860—1937) — епископ Коломенский и Бронницкий (1920—1929).
 Феодосий (Гойжевский) (1749—1825) — архимандрит Дерманского базилианского монастыря.
 Феодосий (Голосницкий) (1723—1786) — епископ Тамбовский и Пензенский.
 Феодосий (Гугуревич) (ум. 1690) — игумен Русской православной церкви, ректор Киево-Могилянской коллегии.
 Феодосий (Гулевич) (XVI век) — епископ Луцкий и Острожский Киевской митрополии в юрисдикции Константинопольского патриархата.
 Феодосий (Дикун) (1926—2001) — митрополит Полтавский и Кременчугский (1992—2001).
 Феодосий (Кирика) (1866—1937) — епископ Костромской Русской православной церкви.
 Феодосий (Ковернинский) (1895—1980) — епископ Архангельский и Холмогорский Русской православной церкви.
 Феодосий (Лазовский) (ум. 1588) — епископ Холмский и Белзский (1552—1565), Владимирский и Берестейский (1565—1580).
 Феодосий (Лазор) (1933—2020) — архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады (1977—2002).
 Феодосий (Марченко) (род. 1982) — архиерей Украинской православной церкви, епископ Ладанский, викарий Нежинской епархии.
 Феодосий (Минтенко) (род. 1971) — архиерей Украинской православной церкви, епископ Городищенский, викарий Шепетовской епархии.
 Феодосий (Михайловский) (1723—1787) — епископ Коломенский и Каширский.
 Феодосий (Нагасима) (1935—1999) — архиепископ Токийский, Митрополит всея Японии (с 1972 года).
 Феодосий (Орехов) (1829—1885) — архимандрит Артемиево-Веркольского монастыря.
 Феодосий (Поморцев) (1854—1920) — схиигумен скита Оптиной пустыни, при котором начался процесс закрытия обители.
 Феодосий (Процюк) (1927—2016) — митрополит Омский и Тарский.
 Феодосий (Сморжевский) (ум. 1758) — архимандрит Севского Спасо-Преображенского монастыря.
 Фе­о­до­сий (Соболев) (1842—1918) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Феодосий (Феодосиев) (1864—1942) — епископ Польской и Русской православных церквей, архиепископ Виленский и Лидский, архиепископ Смоленский и Дорогобужский.
 Феодосий (Харитонов) (? — 1606) — архиепископ Астраханский и Терский (с 1605 года).
 Феодосий (Чащин) (род. 1973) — епископ Нижнетагильский и Невьянский Русской православной церкви.
 Феодосий (Шаповаленко) (1811—1883) — ректор Воронежской семинарии (c 1861 года), архиепископ Вологодский и Велико-Устюжский (1883).
 Феодосий (Шибалич) (род. 1963) — настоятель монастыря Высокие Дечаны (1992—2010), епископ Рашско-Призренский (с ноября 2010 года).
 Феодосий (Янковский) (1696—1750) — архиепископ Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский (c 1745 года).
 Феодосий (Яновский) (1673—1726) — архиепископ Новгородский и Великолуцкий (1721—1725).